Шведська хокейна ліга 2019—2020 () — 45-й сезон Шведської хокейної ліги. Чемпіонат стартував 14 вересня 2019, а завершився 12 березня 2020 після чого мав розпочатись плей-оф. 3 березня Лулео втретє виграв регулярну першість з 14-очковою перевагою над другим місцем.

Плей-оф спочатку був відкладений через пандемію COVID-19 у Швеції, а 15 березня повністю скасований. Вперше з 1952 чемпіон Швеції був не визначений і в наступному сезоні ШХЛ матиме такі самі команди.

Склад учасників та арени

Регулярний сезон

Статистика регулярного сезону

Найкращі бомбардири 
За підсумками регулярної першості.

Найкращі воротарі 
За підсумками регулярної першості.

Плей-оф 
Через пандемію у Швеції плей-оф перенесли з 14 березня на 24 березня. Після зустрічі з представниками клубів 14 березня Шведська хокейна ліга наступного дня подала запит Шведському хокейному союзу скасувати плей-оф.

Примітки

Посилання 
 Статистика чемпіонату  
 Шведська хокейна ліга на eliteprospects  
 Шведська хокейна ліга на hockeyarchives  

2020
Швеція
Швеція
2019 у шведському спорті
2020 у шведському спорті‎